Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Andrea Jaeger (primo turno)

 Jo Durie (primo turno)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (primo turno)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1984